Die Football League First Division 1907/08 war die 20. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 1907 und endete am 29. April 1908.

Manchester United gewann mit jeweils neun Punkten Vorsprung vor Aston Villa und Manchester City erstmals in der Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Nottingham Forest und FC Chelsea konnten die Klasse erhalten. Stattdessen mussten die Bolton Wanderers und der FC Birmingham den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Bradford City und Leicester Fosse ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||25
||31
||24
||33
||27
||22
||26
||29
||19
||21
||31
||27
||25
||24
||31
||28
||29
||24
||23
||29

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Manchester United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1907/08 für Manchester United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Andrew Endlar: Manchester United. The Complete Record. Orion, London 2007, ISBN 978-0-7528-9084-5.

Weblinks 
 England 1907-08 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1907/08
Fußballsaison 1907/08